Сельское поселение Андомское — сельское поселение в составе Вытегорского района Вологодской области.
Центр — село Андомский Погост.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

География 

Расположено на северо-западе района. Граничит:
 на севере с Саминским сельским поселением и  Карелией,
 на востоке с Янишевским сельским поселением,
 на юге с Девятинским, Анхимовским, Казаковским сельскими поселениями, городским поселением Вытегра,
 на западе с Онежским озером.

По территории с юга на север проходит автодорога . Большинство населённых пунктов расположены вдоль этой дороги и по берегам Тудозера и Онежского озера. Восточная части территории практически не населена. На территории множество озёр и рек. Крупнейшие озёра — Тудозеро и Лежандозеро, крупнейшие реки:
Андома и её притоки Самина, Ялега, Ноздрига, Ноздручей (с притоком Ридручей), Сяржега, Чекша, Северная Тухта, Юга (с притоками Южка-Бор, Щучья Южка); впадающие в Тудозеро реки Илекса (с притоком Нюдала), Палая, Поврека, Сарожа.

На берегу Онежского озера расположен геологический памятник «Андомская гора».

История 
При образовании Вологодской области в 1937 году в неё из Ленинградской области перешёл Андомский район. В его состав Андомский, Андоморецкий, Куржекский, Макачёвский, Прионежский, Замошский, Сойдинский, Саминский сельсоветы. В 1957 году Андомский район был расформирован, а его территория вошла в Вытегорский район. В 1958 году к Андомскому сельсовету был присоединён Андоморецкий.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в составе сельсоветов на территории современного Андомского сельского поселения было:
 в Андомском сельсовете — 33 населённых пункта,
 в Макачевском сельсовете — 18 населённых пунктов,
 в Тудозерском сельсовете — 19 населённых пунктов.

В мае 2001 года были упразднены деревни Альчино, Галашово, Гиковская, Денин Угол, Дорофеева, Косицино, Подгородье, Семеновская, Тарасова Макачёвского сельсовета, деревня Пустошь Андомского сельсовета, деревня Калганово Тудозерского сельсовета. С тех пор и до 1 марта 2010 года состав Андомского, Макачевского, Тудозерского сельсоветов не изменялся.

1 января 2006 года в составе Вытегорского района были образованы
 Андомское сельское поселение с центром Андомский Погост, в которое вошёл Андомский сельсовет (ОКАТО 19 222 808), включавший 32 населённых пункта,
 Макачёвское сельское поселение с центром Макачёво, в которое вошёл Макачёвский сельсовет (ОКАТО 19 222 836), включавший 9 населённых пунктов,
 Тудозерское сельское поселение с центром Тудозерский Погост, в которое вошёл Тудозерский сельсовет (ОКАТО 19 222 860), включавший 19 населённых пунктов.

9 апреля 2009 года Андомское, Макачёвское, Тудозерское сельские поселения были объединены в Андомское с центром в селе Андомский Погост.

В 2012 году постановлением правительства области образована деревня Исаково.

Законом Вологодской области от 2 ноября 2016 года № 4042-ОЗ были преобразованы, путём их объединения сельские поселения Андомское и Саминское — в сельское поселение Андомское с административным центром в селе Андомский Погост.

Экономика 
На территории поселения работают Андомский леспромхоз, Андомский лесхоз, животноводческое предприятие (бывший колхоз), 2 бригады рыбаков, Андомская средняя школа, Запанская основная школа, Озерская основная школа, Андомский детский сад, Андомский детский дом, Андомская поликлиника и дом сестринского ухода Вытегорского РТМО, фельдшерско-акушерские пункты, Андомский Дом культуры, библиотеки, отделения связи, аптека, комбинат бытового обслуживания, база отдыха «Онежец».

В 1954 году была открыта Сорокопольская узкоколейнная железная дорога. Главная станция, где размещались депо и диспетчерская, находилась в посёлке Сорокополье. От Сорокополья дорога продолжалась на восток, пересекала автодорогу , реку Андома. Конечная станция Перевалка располагалась на 28 км, рядом с посёлком Озеро. В 2006 году было принято решение о закрытии железной дороги, в том же году она была разобрана.

Населённые пункты 
С июля 2020 года в состав сельского поселения входят 75 населённых пунктов, в том числе:
 71 деревень,
 3 посёлка,
 1 село.

Упразднённые населённые пункты 
Саража — упразднённая деревня, год упразднения неизвестен.

Населённые пункты, упразднённые в 2021 году

Населённые пункты, упразднённые в 2020 году

Археология 
На озере Тудозеро археологами раскопано многослойное поселение Тудозеро V эпохи энеолита, где обнаружены человеческие захоронения.

Примечания

Ссылки 
  на сайте администрации Вытегорского района
  на сайте администрации Вытегорского района

Муниципальные образования Вытегорского района
Сельские поселения Вологодской области